Sebastian Haßelberg (* 4. Dezember 1982 in Duisburg) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit 2012 bei den Dinslakener Kobras aus der Regionalliga unter Vertrag steht.

Karriere 
Haßelberg begann seine Karriere bei seinem Heimatverein, dem EV Duisburg, mit dem er in der Saison 2000/01 in die 2. Bundesliga aufstieg. In der folgenden Spielzeit absolvierte er 27 Partien für die Füchse in der 2. Bundesliga und spielte außerdem für die 2. Mannschaft in der Verbandsliga NRW. Von 2002 bis 2004 stand Haßelberg bei der Herner EG in der Regionalliga unter Vertrag und verpasste zweimal knapp den Aufstieg in die Oberliga.

Nach einer Saison beim Neusser EV, kehrte er 2005 nach Herne zurück. In der Saison 2006/07 feierte er mit Herne die Regionalliga-Meisterschaft, jedoch bekam der Verein keine Lizenz für die Oberliga. In der folgenden Spielzeit gelang ihm dann mit seinem Team erneut die Meisterschaft und schließlich auch der Aufstieg.

Während der Saison 2008/09 verließ er den Herner EV und wechselte zurück in die Regionalliga zu den Dinslaken Kobras. Im Sommer 2009 unterschrieb er für ein Jahr bei den Ratinger Ice Aliens, ehe er 2010 erneut nach Herner wechselte, wo er eine Saison in der Oberliga spielte. Zur Saison 2010/11 unterschrieb er einen Vertrag bei den Moskitos Essen.

Karrierestatistik

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (Füchse Duisburg)
Eishockeyspieler (Herner EV)
Eishockeyspieler (Moskitos Essen)
Deutscher
Geboren 1982
Mann